East Haven ist der Name mehrerer Städte in den USA:

 East Haven (Alabama), im Jefferson County
 East Haven (Connecticut), im New Haven County
 East Haven (Indiana), im Wayne County
 East Haven (Texas), im Harris County
 East Haven (Vermont), im Essex County
 East Haven (Virginia), im Norfolk (city) County